Салман — мужское имя.

 Салман — один из двух мадиамских царей, захваченных и убитых Гедеоном.
 Салман аль-Фариси (ок. 578 — ок. 657) — сподвижник пророка Мухаммада
 Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд (род. 1935) — король Саудовской Аравии.

 Фарид Салман (род. 1969) — российский татарский учёный-теолог

См. также 
 Салман, Махмуд (1889—1942) — иракский военный деятель.

Примечания